Лабіринт — дуже складне, заплутане розташування приміщень, переходів, доріг, алей.
 Лабіринт — тип північних мегалітів.
 Кноський лабіринт
 Лабіринт Версаля — колишній лабіринт у Версальському парку.
 Лабіринт Орти
 Лабіринт Ночі — найбільший лабіринт Марса.

Анатомія 
 Лабіринт — складова внутрішнього вуха:
 Кістковий лабіринт
 Перетинчастий лабіринт.
 Лабіринт — орган лабіринтових риб.
 Решітчастий лабіринт — одна з навколоносових пазух, комірки решітчастої кістки.

Кінематограф 
 «Лабіринт» — фільм 1986 року.
 «Лабіринт» — квазіісторичний мінісеріал 2012 року.
 «Лабіринт» — індійський фільм 2016 року.
 «Лабіринт Фавна» — мексиканський іспаномовний фільм 2006 року.

Природоохоронна територія 
 «Лабіринт» — заповідне урочище, Миколаївська область.

Див. також 
 «Лабіринт віддзеркалень» — науково-фантастичний роман Сергія Лук'яненка.